Chthon o Chton (ispirati dal greco antico χθόνιος, ossia «sotterraneo») possono riferirsi a:

 Chthon – Dio (o anche Demone) del caos, sonno e delle tenebre, della magia Nera, del fuoco, nell'immaginario dei fumetti Marvel Comics
Chthon – romanzo di fantascienza di Piers Anthony
 Chton – band di musica metal

Pagine correlate 
 Ctonio
 Ctonia
 Ctonie
 Pianeta ctonio